Shear peut faire référence à :

, mot anglais signifiant cisaillement.

Patronyme 
Le nom de Shear est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Barry Shear (1923-1979), réalisateur et producteur américain.
 Cornelius Lott Shear (1865-1956), mycologue américain.
 Murray Jacob Shear (1908-1983), physiologiste américain.
 Rhonda Shear (1954-), actrice américaine.
 Theodore Leslie Shear (1880-1945), archéologue américain.

Homonymie de patronyme